In 2004 werd het 90ste Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 21 januari tot 18 april werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. Cruzeiro werd kampioen.

Eerste fase

Knock-outfase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro